Trichosporum kan syfta på:

 Trichosporum (svampar) – ett släkte av svampar
 Trichosporum (växter) – ett släkte växter